Чжуан Цзяжун і Лян Чень були чинними чемпіонками, але цього разу Чжуан вирішила не брати участі. Лян грала в парі з Ван Яфань, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Сюй Шилінь і Ю Сяоді.

Мартіна Хінгіс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши Сюй і Ю з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Перша сіяна пара виходить без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 Draw

Guangzhou International Women's Open, парний розряд
2015